Bradford County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Bradford County (Florida)
 Bradford County (Pennsylvania)